NGC 4205 (другие обозначения — UGC 7258, MCG 11-15-38, ZWG 315.27, IRAS12125+6403, PGC 39143) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4205 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4205 в группу также входят ещё 13 галактик.

Примечания 

 

4205
Дракон (созвездие)